Volin puede referirse a:

Vsévolod Mijáilovich Eichenbaum, "Volin", líder anarquista ruso; o
Volin, localidad de Dakota del Sur, en Estados Unidos.